Kotler est un nom de famille pouvant faire référence à :

 Aharon Kotler (1891-1962), rabbin américain, d'origine lituanienne, fondateur de la plus grande Yechiva aux États-Unis, le Beth Medrash Govoha (BMG) à Lakewood, au New Jersey. Père du rabbin Shneur Kotler, grand-père du rabbin Malkiel Kotler
 Friedrich Kottler (1886-1965), physicien théorique américain d'origine autrichienne 
 Malkiel Kotler (1951-), fils du rabbin Shneur Kotler, qui lui succède à la tête du BMG. C'est le petit-fils du rabbin Aharon Kotler
 Philip Kotler (1931-), professeur en management
 Robert Kotler
 Shneur Kotler (1918-1982), fils du rabbin Aharon Kotler, qui lui succède à la tête du BMG
 Shlomo Nosson Kotler

Patronyme juif